Tonwerk steht für:

 musikalisches Werk, siehe Komposition (Musik) 
 Ziegelei